Рамаза́н Ахсарбе́кович Дзаго́ев (; ) — Заслуженный тренер России по вольной борьбе (1987), мастер спорта.

Биография 
Родился 30 ноября 1957 года в городе Беслан Правобережного района Северной Осетии — Алании.

В 1980 году окончил Киевский институт физической культуры и работал тренером по вольной борьбе в школе высшего спортивного мастерства при Государственном комитете по физической культуре и спорту СОАССР.

Дзагоев подготовил двух мастеров спорта международного класса, чемпиона мира и Европы среди юношей (1987), чемпиона Азиатских игр и серебряного призёра чемпионата Европы (1991) — Олега Наниева и чемпиона Европы — Сослана Фраева.

Умер Дзагоев в 1994 году.

Ссылки 
 Дзагоев Рамазан Ахсарбекович

Заслуженные тренеры России